Вільне́в-Сен-Сальв () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на південний схід від Парижа, 120 км на північний захід від Діжона, 9 км на північний схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 102 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 269,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільнев-Сен-Сальв на сайті французького Національного інституту географії
 Вільнев-Сен-Сальв на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільнев-Сен-Сальв на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільнев-Сен-Сальв на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільнев-Сен-Сальв на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна